Osoby o tym nazwisku:
 Katele Kalumba – zambijski polityk
 Valentine Kalumba – katolicki duchowny